Comitatul Lincoln, conform originalului din engleză, Lincoln County, este numele unui comitat din Tasmania, Australia, al unuia din Canada, al unuia tradițional din Anglia și, respectiv, a douăzeci și patru de comitate din Statele Unite ale Americii, cele mai multe dintre acestea fiind denumite după Abraham Lincoln, cel de-al șaisprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii (1861 – 1865).

Anglia 

 Lincolnshire, comitat tradițional

Australia 

 Comitatul Lincoln, Tasmania

Canada 

 Comitatul Lincoln, Ontario, comitat tradițional

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lincoln, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Lincoln (dezambiguizare)